— японский футбольный клуб из города Хирацука, префектура Канагава.

Клуб был основан в 1968 году в городе Тотиги местной риэлторской компанией. В 1972 году клуб переехал в Хирацуку, а в 1993 году под именем «Сёнан Бельмаре» присоединился к профессиональной футбольной Джей-лиге.

«Сёнан» — название прибрежного региона, в который входит Хирацука. С 1994 по 2000 год клуб носил имя «Бельмаре Хирацука», из-за тогдашнего требования Лиги, по которому клуб мог носить имя только одного определённого города.

Название «Бельмаре» образовано сочетанием двух латинских слов «bellum» () и «mare» ().

Достижения 
 Чемпион Японии (2): 1977, 1981
 Обладатель Кубка Императора (3): 1977, 1979, 1994
 Финалист Кубка Императора (4): 1975, 1982, 1985, 1988

Текущий состав

Ссылки 
 Сайт клуба

Футбольные клубы Японии
Организации префектуры Канагава‎